Rother peut désigner :

Général

 Rother, un district dans l'East Sussex, Angleterre
Rother FM, une station de radio locale indépendante pour Rotherham, South Yorkshire, Angleterre
Rother Kuppe, une montagne en Bavière, Allemagne
Rother Ochsen, une taverne à Stein am Rhein, Suisse
HMS Rother,  deux navires de guerre de la Royal Navy
HMS Rother,  était un destroyer de classe River lancé en 1904 et vendu pour la ferraille en 1919
HMS Rother était une frégate de classe River lancée en 1941 et mise au rebut en 1955
SS Rother (1914),  un navire

Nom de Famille

Anthony Rother (1972), compositeur, producteur et propriétaire de label de musique électronique allemand
Artur Rother (1885–1972), chef d'orchestre d'opéra allemand
Caitlin Rother, Écrivaine et journaliste américaine née au Canada
Helene Rother (1908–1999), designer automobile et industrielle américaine d'origine allemande
Jason Rother (1969–1988), caporal suppléant du United States Marine Corps, dont l'abandon a provoqué un scandale
Joachim Rother (1948), nageur olympique allemand
Leopold Rother (1894–1978), architecte, urbaniste et éducateur allemand
Michael Rother (1950), musicien expérimental et compositeur allemand
Mike Rother (1958), ingénieur américain, chercheur, enseignant et conférencier
Sabine Röther (1957), joueuse de handball est-allemande
Stanley Rother (1935–1981), prêtre catholique américain, missionnaire au Guatemala et victime d'un meurtre
Wilfried Rother (1990), footballeur français

Rivières
Rother, rivière dans l'East Sussex et le Kent
Rother, rivière dans le Hampshire et le West Sussex
Rother riviere dans le South Yorkshire

Voir aussi 
Rother Valley